|-
| (29801) 1999 CX84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29802) 1999 CD86||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29803) 1999 CQ87||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29804) 1999 CH90||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29805) 1999 CK91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29806) 1999 CQ98||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29807) 1999 CR99||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29808) 1999 CK100||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29809) 1999 CQ103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29810) 1999 CF106||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29811) 1999 CK109||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29812) 1999 CS110||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29813) 1999 CF111||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29814) 1999 CU111||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29815) 1999 CG112||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29816) 1999 CS113||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29817) 1999 CG117||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29818) 1999 CM117||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29819) 1999 CD128||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29820) 1999 CW149||||13 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29821) 1999 DP1||||17 лютого 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (29822) 1999 DS2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (29823) 1999 DS3||||20 лютого 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 29824 Калманчок (Kalmancok)||||23 лютого 1999||Обсерваторія Модри||Леонард Корнош,Юрай Тотг
|-
| 29825 Dunyazade||||20 лютого 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (29826) 1999 DW6||||23 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29827) 1999 DQ7||||18 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29828) 1999 DU8||||16 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 29829 Engels||||14 березня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Маттео Сантанело
|-
| (29830) 1999 ER4||||14 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (29831) 1999 EV4||||13 березня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (29832) 1999 EA12||||15 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29833) 1999 FJ||1999 FJ||16 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (29834) 1999 FE1||||17 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (29835) 1999 FW1||||16 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29836) 1999 FB4||||16 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 29837 Севідж (Savage)||||21 березня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (29838) 1999 FA7||||20 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (29839) 1999 FA9||||19 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29840) 1999 FV12||||18 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29841) 1999 FO14||||19 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29842) 1999 FE18||||20 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29843) 1999 FJ19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29844) 1999 FM19||||22 березня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 29845 Викрота (Wykrota)||||22 березня 1999||Викротська обсерваторія||Кристофер Жак
|-
| (29846) 1999 FT23||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29847) 1999 FC24||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29848) 1999 FL24||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29849) 1999 FJ25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29850) 1999 FQ25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29851) 1999 FW25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29852) 1999 FD26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29853) 1999 FZ26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29854) 1999 FK27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29855) 1999 FN27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29856) 1999 FA28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29857) 1999 FS28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29858) 1999 FC31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29859) 1999 FW31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29860) 1999 FO34||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29861) 1999 FV36||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29862) 1999 FF37||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29863) 1999 FC43||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29864) 1999 FM44||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29865) 1999 FL45||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29866) 1999 FR46||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29867) 1999 FA55||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29868) 1999 FB56||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 29869 Чіярабарбара (Chiarabarbara)||||4 квітня 1999||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Джермано Д'Абрамо
|-
| (29870) 1999 GV4||||11 квітня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (29871) 1999 GE5||||7 квітня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (29872) 1999 GO6||||15 квітня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (29873) 1999 GG9||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29874) 1999 GV9||||14 квітня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (29875) 1999 GY14||||14 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (29876) 1999 GR16||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29877) 1999 GL17||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29878) 1999 GY19||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29879) 1999 GO21||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29880) 1999 GQ28||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29881) 1999 GO29||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29882) 1999 GU30||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29883) 1999 GB31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29884) 1999 GF31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29885) 1999 GN31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29886) 1999 GQ31||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29887) 1999 GN34||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29888) 1999 GJ36||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29889) 1999 GN36||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29890) 1999 GH37||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29891) 1999 GQ37||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29892) 1999 GS37||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29893) 1999 GW37||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29894) 1999 GD39||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29895) 1999 GP53||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29896) 1999 GN58||||7 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (29897) 1999 GM61||||7 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (29898) 1999 HG1||||19 квітня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (29899) 1999 HU1||||20 квітня 1999||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (29900) 1999 HP5||||17 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

29800